Ferdinand – ciężkie działo pancerne używane przez armię niemiecką w czasie II wojny światowej
 Anton Ferdinand – piłkarz
 Rio Ferdinand – piłkarz
Miejscowości w USA:
 Ferdinand – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Idaho
 Ferdinand – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Dubois
 Ferdinand – miejscowość w stanie Vermont, w hrabstwie Essex
Gminy w USA:
 Ferdinand (ang. Ferdinand Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Dubois
 Ferdinand (ang. Ferdinand Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Essex

Zobacz też 
 Ferdynand